Бадрік Бад Франклін Банді () — персонаж американського телесеріалу «Одружені … та з дітьми». Роль Бада виконує актор Девід Фаустіно.

Бад — син Ела та Пеггі, брат Келлі, молодша дитина у родині Банді. Бад досить розумний, успішно закінчує школу і вступає до університету Трумейна. Бадові часто не щастить з дівчатами, хоча сам Бад вважає себе мрією усіх дівчат. У Бада є надувна секс-лялька Айзіс, яку він ховає у своїй кімнаті. Також Бад немає ані друзів, ані постійної роботи.

Грандмайстер Бі 
Під час навчання в університеті, Бад використовує образ Грандмайстера Бі, крутого репера. Йому вдається завоювати увагу деяких жінок, але все псують його батьки. Вони дають йому різні прізвиська, серед яких:
 Абдоменайзер Бі
 Басс Майстер Бі
 Бед Веттер Бі
 Беллрінгер Бі
 Бакміністер Бі
 Бургермейстер Бі
 Башуокер Бі
 Батт-уеггер Бі
 Корт Джестер Бі
 Кроссдрессер Бі
 Дастбастер Бі
 Гас-пассер Бі
 Гоустбастер Бі
 Гранд Бастард Бі
 Гранд Флешер Бі
 Бранд Маршалл Бі
 Грандфазер Бі
 Грендма Бі
 Грандмайстер 1
 Незайманий Грандмайстер
 Грандпаппі Бі
 Грассшопер Бі
 Грінчмайстер Бі
 Міксмайстер Бі
 Фінгмайстер Бі
 Тамб Сакер Бі

Цікаві факти 
 День народження Бада — 22 січня.
 У бада є кілька латексних секс-ляльок, але його улюблена — Айзіс.
 Бад займався сексом 4 рази.

Посилання 
 Бад Банді на bundyology.com  (англ.)
 Галерея фотографій Бада Банді на albundy.net  (англ.)
 Бад Банді на imdb.com  (англ.)